(также встречается обозначение ; читается «эль-пэ»; также — лебеговы пространства) — это пространства измеримых функций, таких, что их -я степень интегрируема, где .

 — важнейший класс банаховых пространств.  (читается «эль-два») — классический пример гильбертова пространства.

Построение 
Для построения пространств  используются -пространства. Пространство  для пространства с мерой  и  — множество измеримых функций, определённых на этом пространстве, таких что:
 .
Как следует из элементарных свойств интеграла Лебега и неравенства Минковского, пространство  линейно.

На линейном пространстве  вводится полунорма:
 .
Неотрицательность и однородность следуют напрямую из свойств интеграла Лебега, а неравенство Минковского является неравенством треугольника для этой полунормы

Далее, на  вводится отношение эквивалентности: , если  почти всюду. Это отношение разбивает пространство  на непересекающиеся классы эквивалентности, причём полунормы любых двух представителей одного и того же класса совпадают. На построенном факторпространстве (то есть семействе классов эквивалентности)  можно ввести норму, равную полунорме любого представителя данного класса. По определению, все аксиомы полунормы сохранятся, и вдобавок в силу изложенного построения оказывается выполненной и положительная определённость.

Факторпространство  с построенной на нём нормой, и называется пространством  или просто .

Чаще всего данное построение имеют в виду, но не упоминают явно, а элементами  называют не классы эквивалентности функций, а сами функции, определённые «с точностью до меры нуль».

При   не образуют нормированного пространства, так как не выполняется неравенство треугольника, однако образуют метрические пространства. В этих пространствах нет нетривиальных линейных непрерывных операторов.

Полнота 
Норма на  вместе с линейной структурой порождает метрику:
 ,
а следовательно, на пространствах возможно определить сходимость: последовательность функций  называют сходящейся к функции , если:
  при .

По определению, пространство  полно, когда любая фундаментальная последовательность в  сходится к элементу этого же пространства. Таким образом  — банахово пространство.

Пространство  

В случае  норма порождается скалярным произведением. Таким образом, вместе с понятием «длины» здесь имеет смысл и понятие «угла», а следовательно и смежные понятия, такие как ортогональность, проекция.

Скалярное произведение на пространстве  вводится следующим образом:
 ,
в случае, если рассматриваемые функции комплекснозначные, или:
 ,
если они вещественные. Тогда, очевидно:
 ,
то есть норма порождается скалярным произведением. Ввиду полноты любого  следует, что  — гильбертово.

Пространство  

Пространство  строится из пространства  измеримых функций, ограниченных почти всюду, отождествлением между собой функций, различающиеся лишь на множестве меры нуль, и, положив по определению:
 , где  — существенный супремум функции.
 — банахово пространство.

Метрика, порождаемая нормой , называется равномерной. Также называется и сходимость, порождённая такой метрикой:
  в , если  при .

Свойства 
 Сходимость функций почти всюду не влечёт сходимость в пространстве . Пусть  при  и  при , . Тогда  почти всюду. Но . Обратное также неверно.
 Если  при , то существует подпоследовательность , такая что  почти всюду.
  функции на числовой прямой могут быть приближены гладкими функциями. Пусть  — подмножество , состоящее из бесконечно гладких функций. Тогда  всюду плотно в .
  — сепарабельно при .
 Если  — конечная мера, например, вероятность, и , то . В частности, , то есть случайная величина с конечным вторым моментом имеет конечный первый момент.

Сопряжённые пространства 
Для пространств , сопряжённое к  (пространств линейных функционалов на ) имеет место следующее свойство: если , то  изоморфно  (), где . Любой линейный функционал на  имеет вид:
 
где .

В силу симметрии уравнения , само пространство  дуально (с точностью до изоморфизма) к , а следовательно:
 

Этот результат справедлив и для случая , то есть . Однако  и, в частности, .

Пространства  
Пусть , где  — счётная мера на , то есть . Тогда если , то пространство  представляет собой семейство последовательностей вида , таких что:
 .
Соответственно, норма на этом пространстве задаётся
 .
Получившееся нормированное пространство обозначается .

Если , то рассматривается пространство ограниченных последовательностей с нормой:
 .
Получившееся пространство называется , оно является примером несепарабельного пространства.

Как и в общем случае, положив , получается гильбертово пространство , чья норма порождена скалярным произведением:
 ,
если последовательности комплекснозначные, и:
 
если они вещественны.

Пространство, сопряжённое с , где  изоморфно , . Для . Однако .

Примечания

Литература 
 
 

Функциональный анализ
Математический анализ
Теория вероятностей
Топологические пространства функций